Чемпіонат Казахстану з футболу 2006 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона втретє здобула Астана.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Алма-Ата взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Казахстану 2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2006
Казахстан
2006 у Казахстані